Tour de France 1996 var nr. 83 i rækken af verdens hårdeste cykelløb. Løbet startede den 29. juni og sluttede den 21. juli. Løbet bestod af med 19 etaper, 2 individuelle tidskørsler, en prolog og en hviledag (10. juli). Det er det år danskeren Bjarne Riis vandt Tour de France. 

Bjarne Riis indrømmede i 2007, at han brugte Epo, da han vandt Tour de France i 1996, men han kunne ikke få frataget sejren pga en forældelsesfrist. Brug af doping på det tidspunkt, hvor Bjarne Riis vandt, var meget udbredt.

Doping i top 10

I top 10 (se nedenfor) i 1996 er flere af rytterne senere blevet taget for doping eller har selv indrømmet dopingmisbrug. Richard Virenque indrømmede at have taget EPO . Luc Leblanc indrømmede at have taget EPO. Laurent Dufaux indrømmede at have taget EPO.

Etaperne

Endeligt klassement

Kilder 

1996
Cykelløb i 1996